La saison 2022-2023 de Spor Toto Süper Lig est la soixante-cinquième édition du championnat de Turquie. Le championnat oppose 19 clubs turcs en une série de 38 journées, au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. 

Les trois premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des champions et la Ligue Europa Conférence. Une autre place en Ligue Europa Conférence est attribuée au vainqueur de la coupe nationale.

Le Trabzonspor est le tenant du titre.

Déroulement de la saison 
Le championnat commence le 5 août 2022. Le 6 février 2023 lors de la  journée du championnat, un violent séisme à proximité des villes de Gaziantep et Kahramanmaraş provoque l'arrêt de toutes les compétitions sportives. 

Le Gaziantep FK annonce le 12 février 2023 son retrait de la compétition. Le club de Hatayspor annonce également son retrait, le club déplore la mort d'un directeur sportif et est sans nouvelle du joueur Christian Atsu, qui sera retrouvé mort le 18 février.

La fédération annonce que les deux clubs ne perdront pas leur place pour la prochaine saison.

Le championnat reprend le 25 février avec les matchs reportés de la  journée. Lors du match Fenerbahce contre Konyaspor (4-0), les supporters scandent des slogans contre le gouvernement qui a été critiqué pour la lenteur des secours et la corruption dans les travaux publics. En réponse, les supporters de Fenerbahce sont interdits de déplacement pour la prochaine journée de championnat.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis du nombre de buts marqués en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin d'un match d'appui.

Classement après le retrait de Gaziantep FK et Hatayspor, les matchs non joués contre ces deux équipes seront validés 3 à 0 pour l'équipe rivale, les résultats acquis avant le séisme sont conservés, les deux clubs ne seront pas relégués :

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Turquie de football

Lien externe 
 Résultats, classement et classement des buteurs sur soccerway.com

Championnat de Turquie de football
Turquie M1
Football
Football